Enrique Ortiz puede referirse a:

 Enrique Ortiz Selfa (1960-), empresario español;
 Enrique Ortiz de Landázuri Izardui, "Enrique Bunbury" (1967-), músico español;
 Enrique Fernando Ortiz Moruno (1977-), futbolista español.